Thừa Đức (Bến Tre), een xã in huyện Bình Đại, provincie Bến Tre.
 Thừa Đức (Đồng Nai), een xã in huyện Cẩm Mỹ, provincie Đồng Nai.